Copper, « cuivre » en anglais, peut faire référence à :
 Copper, une bière produite par la brasserie Schutzenberger ;
 Copper, un film de 1915 ;
 Copper, une série télévisée diffusée depuis 2012.

Et aussi :
 Copper, une rivière d'Alaska, à l'embouchure de laquelle se trouve la ville de Cordova ;
 Copper Mountain, une montagne à l'ouest de Denver dans l'État du Colorado ;
 Copper Mountain Fire Lookout, une tour de guet contre l'incendie dans le comté de Whatcom (État de Washington) ;
 les coppers, une monnaie fictive du jeu vidéo TrackMania DS ;
 les coppers, une monnaie fictive dans le jeu en ligne World of Warcraft ; il en faut  pour obtenir une pièce d'argent et  pour une pièce d'or ;
 couleur des yeux chez le chat, c'est-à-dire de la couleur du cuivre ;
 le copper est le nom de l'un des coprocesseurs des ordinateurs de la gamme Amiga.

Personnalités :
 Basil Copper (1924-2013), écrivain britannique ;
 Kahleah Copper, joueuse américaine de basket-ball née en 1994.

Homonymie de patronyme